Schoppen (België), een deelgemeente van Amel in de Belgische provincie Luik
Schoppen (beweging), met de voet een schop geven
een teken of 'kleur' in een kaartspel, die symbool staat voor een schep of lans in de vroegere adel of militaire stand; zie Speelkaart